Stockholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stockholmen, Jakobstad, Österbotten, 
 Stockholmen, Kronoby, Österbotten, 
 Stockholmen, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Stockholmen, Norrtälje kommun,

Se även
Stockholm (olika betydelser)
Stora Stockholmen
Lilla Stockholmen